Тернем-Грин — местечко в 10 км к западу от Лондона, в XIX веке поглощено соседним селением Чизик.
 Тернем-Грин — парк в западной части Лондона, располагающийся на месте слившегося с городом дачного посёлка.
 Тернем-Грин — станция метро в западной части Лондона.

См. также 
 Битва при Тёрнем-Грине — битва между сторонниками короля и парламента (1642).